Bambali steht für:

geographische Objekte:
 Bambali (Gambia), Ort in Gambia
 Bambali (Senegal), Ort in Senegal 
 Bambali (Kongo), Nebenfluss des Kongo 

Sonstiges:
 Bambali (Internet-Tauschbörse), deutsche Internet-Tauschbörse